Salah ad-Din ist der Name folgender Personen:

 Salah ad-Din Yusuf bin Ayyub (1137–1193), Ayyubiden-Herrscher, siehe Saladin
 Salah ad-Din al-Bitar (1912–1980), syrischer Politiker

Salah ad-Din ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Salah ad-Din (Irak), Stadt im Irak
 Salah ad-Din (Jemen), Stadt in Jemen
 Salah ad-Din (Gouvernement), irakische Provinz

fr:Saladin (homonymie)
pl:Saladin
pt:Saladino (desambiguação)
sk:Saladin
wa:Saladin